

Fumetti 
 Dolphin – eroina dei fumetti pubblicati dalla DC Comics

Informatica 
 Dolphin – file manager per KDE
Dolphin – nome in codice del Nintendo GameCube
 Dolphin – emulatore del GameCube, del Triforce e della Wii
 Dolphin Browser – browser web per Android

Sport 
 Dolphin RFC – squadra di rugby irlandese
 Dolphin F.C. – squadra di calcio irlandese
 Dolphin – stadio di Miami

Veicoli 
 Dolphin – classe di sottomarini
 Dolphin – elicottero navale

Videogiochi 
 Dolphin – videogioco del 1983